

Sigle 

MARTA peut désigner :
 , le principal opérateur de transport public de la région métropolitaine d'Atlanta ;
 MARTA Rail (Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority Rail), un réseau de métro à Atlanta.

Prénom

Marta 
Marta est l'équivalent du prénom  en catalan, espagnol, italien, portugais, et des autres langues.

Márta 
Márta est l'équivalent du prénom  en hongrois.

Toponyme 
Marta peut désigner : 
 Marta, une commune italienne dans le Latium ;
 Marta, un fleuve d'Italie.

Patronyme 

 Rodrigo Marta, joueur portugais de rugby à XV.

Surnom 

 Marta Vieira da Silva, footballeuse brésilienne.

Autres 
 Martha Is Dead, jeu vidéo sorti en 2022.

Voir aussi 
 , le toponyme de plusieurs lieux